The Secret of Life – videogioco del 1987
 The Secret of Life – album di Gretchen Peters del 1996
 The Secret of Life – singolo di Faith Hill del 1999